Mandre su naselje u sastavu Općine Kolan, u Zadarskoj županiji.

Povijest 

Mandre su kao naselje nastale 1991. izdvajanjem iz Kolana. Do 1921. naselje je iskazivano kao Velika Mandrija.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 395 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji